Camille Polfer (1924-1983), een Luxemburgs politicus
Lydie Polfer (1952), een Luxemburgs politica

Zie ook 
Regering-Juncker-Polfer